Kraljevina Poljska (; latinsko Regnum Poloniae) se lahko nanaša na:

Zgodovinske politične entitete
Kraljevina Poljska, 1025–1031
Kraljevina Poljska, 1076–1079
Kraljevina Poljska, kraljestvo v Veliki Poljski med 1295–1296, v času vladanja Przemisla II.
Kraljevina Poljska, konfederativno kraljestvo med 1300–1320
Združena Kraljevina Poljska, 1320–1386
Kraljevina Poljska, 1386–1569
Kraljevina Poljska, kraljestvo, ki je bilo med 1569 in 1795 član poljsko-litovske Republike obeh narodov

 
Politična zgodovina Poljske